Jméno a příjmení Jožka Kubík nosilo více významných osob:

 Jožka Kubík (1857) (1857–1920) – horňácký kovář a lidový hudebník
 Jožka Kubík (1907) (1907–1978) – horňácký lidový hudebník
 Jožka Kubík (1932) (1932–1986) – horňácký lidový hudebník